Анчутин — русская фамилия.

Известные носители 
 Анчутин, Константин Николаевич (1840—1911) — русский генерал-лейтенант, директор Донского кадетского корпуса (1891—1903).
 Анчутин, Пётр Николаевич (1838—1891) — русский военный педагог, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.
 Анчутин, Фёдор Михайлович (род. 1979) — российский журналист, телеведущий, продюсер.

См. также 
 Анчутино